DZL steht für:
 Deutsches Zentrum für Lungenforschung
 Powiat Złotoryjski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

dzl steht für:
 Dzala (ISO-639-3-Code), ost-bodische Sprache in Bhutan

Abkürzung